Антигон I Одноокий — діадох, цар Азії.
 Антигон II Гонат — цар Македонії.
 Антигон III Досон — цар Македонії.
 Антигон (син Ехекрата)— македонський аристократ, небіж басилевса Антигона III Досона.
 Антигон Каристський — давньогрецький історик, граматик, мистецтвознавець.
 Антигон Сохейський — юдейський богослов.
 Антигон I (Хасмоней) — цар династії Хасмонеїв.
 Антигон II (Хасмоней) — останній цар династії Хасмонеїв.